Baker megye (Florida) 
Baker megye (Georgia) 
Baker megye (Oregon)